Pochutla kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 San Pedro Pochutla (kommunhuvudort), Oaxaca, 
 Pochutla, Ahuacuotzingo, Guerrero, 
 Pochutla, Chilapa de Álvarez, Guerrero, 

Robotskapade Mexikoförgreningar